Oxträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oxträsket, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (5,17 ha)
Oxträsket, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (15,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn